Zillmer ist der Familienname folgender Personen:

 August Zillmer (1831–1893), deutscher Versicherungsmathematiker
 Eileen Zillmer (* 1952), deutsche Eiskunstläuferin
 Gertrud-Elisabeth Zillmer (1927–2020), deutsche Schauspielerin und Regisseurin
 Hans-Joachim Zillmer (* 1950), deutscher Unternehmer, Sachbuchautor und Gegner der Evolutionstheorie
 Karl-Heinz Zillmer (1936–2013), deutscher Mäzen
 Kerstin Zillmer (* 1962), deutsche Fotografin
 Willy Zillmer (1887–?), deutscher Generalstabsarzt

Siehe auch:
 Karl-Heinz-Zillmer-Verlegerpreis, auch K.-H. Zillmer-Verlegerpreis, deutscher Literaturpreis
 Zillmerung (Zillmer-Verfahren), ein nach August Zillmer benanntes Berechnungsverfahren für den Wert von Lebens- und Krankenversicherungsverträgen